GBV steht als Abkürzung für:

 GB-Viren
 Gemeinsamer Bibliotheksverbund in Norddeutschland
 Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen (gbv-Verband), siehe Sozialer Wohnungsbau #Verbandsorganisation
 Geschäftsbesorgungsvertrag
 Grundbuchverfügung, Verordnung zur Durchführung der Grundbuchordnung
 Grundbuchverordnung, Verordnungen in der Schweiz sowie Liechtenstein

GbV steht für:
 Gefahrgutbeauftragtenverordnung
 Guided by Voices, US-amerikanische Rockband

Abkürzung